Ка́рла Ли́бкнехта — населённые пункты, названые в честь немецкого общественного деятеля Карла Либкнехта:

Россия 
 Карла Либкнехта — хутор в Целинском районе Ростовской области.

Украина 
 Карла Либкнехта — село в Днепровском районе Днепропетровской области, в 1995 г. присоединено к селу Чумаки.
 Карла Либкнехта — село в Лутугинском районе Луганской области.
Карла Либкнехта — до 2016 года название села Заря в Розовском районе Запорожской области.
Карла Либкнехта — до 1945 года название села Широколановка в Веселиновском районе Николаевской области.

См. также 
 Улица Карла Либкнехта

Объекты, названные в честь Карла Либкнехта